ima više značenja.

 Aerobaktinska sintaza, enzim
 Izraelski interuniverzitetski računarski center